FCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Fresno-Chandler di Fresno (Stati Uniti)